Pietta ist der Name von

 Daniel Pietta (* 1986), deutscher  Eishockeyspieler

Außerdem ist es der Name eines italienischen Waffenproduzenten, siehe Pietta (Unternehmen)

Siehe auch:
 Pieta